Чемпионат Европы по кёрлингу 1986 года состоялся в городе Копенгаген (Дания) с 9 по 13 декабря как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 13 мужских и 13 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная ФРГ, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Дании.

Мужчины

Итоговая классификация

Женщины

Итоговая классификация

Примечания 

1986
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 1986 году
Декабрь 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты Европы в Дании